Camille Huysmans (1871-1968) – belgijski filolog, polityk, premier
 Constant Huysmans (1928-2016) – belgijski piłkarz
 Joris-Karl Huysmans (1848-1907) – francuski pisarz
 Jos Huysmans (1941-2012) – belgijski kolarz szosowy